Valdís je ženské křestní jméno skandinávského původu. Pochází z starogermánského slova wala což znamená "mrtvý" či walha "cizí", ze staronorského valr znamená "zabitý (ve Valhalle)", ze starohornoněmeckého walah, walh znamená "kelt", "cizí" a dís což znamená "bohyně", "žena", "dáma"

Známé nositelky 
 Valdis Birkavs, lotyšská politička
 Valdis Dombrovskis, lotyšská politička a premiérka z let 2009 - 2013
 Valdis Mintals, estonská krasobruslařka
 Valdis Muižnieks, lotyšská basketbalistka
 Valdís Óskarsdóttir, islandská filmová střihačka
 Valdis Pelšs, lotyšsko-ruská televizní osobnost, hudební umělec a herec
 Valdis Valters, lotyšská basketbalistka
 Valdis Zatlers, lotyšská politička a presidentka v letech 2007 - 2011
 Valdis Zeps, lotyšsko-americká lingvistka a profesorka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Behind the Name

Ženská jména
Ženská jména germánského původu
Jména skandinávského původu